konina – mięso z konia

 Konina – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź 
 Konina – gromada w powiecie limanowskim
 Konina – potok, dopływ Porębianki